

Населені пункти та їхні частини
 Людвіново — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Людвіново — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Людвіново — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Людвіново — село в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Людвіново — частина міста Брок у Островському повіті Мазовецького воєводства
 Людвіново — осада в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки